Ruta Provincial 39 puede hacer referencia a:

Ruta Provincial 39, ruta provincial de Buenos Aires, Argentina.
Ruta Provincial 39, ruta provincial de Chubut, Argentina.